Sezon 2014/15 był 115. sezonem w historii klubu FC Barcelona i 84. z rzędu sezonem tego klubu w najwyższej klasie hiszpańskiego futbolu. Obejmuje on okres od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015.

Przebieg sezonu 
Po sezonie 2013/14, zakończonym zwycięstwem jedynie w Superpucharze Hiszpanii, FC Barcelona zdecydowała się zakończyć współpracę z trenerem Gerardo Martino. Jego miejsce zajął dotychczasowy trener Celty Vigo i były kapitan Barcelony Luis Enrique.

Po sezonie 2013/14 zarząd postanowił wprowadzić wiele zmian w zespole. Oprócz zmiany trenera nastąpiła poważna przebudowa składu. Wpływ na to miała również decyzja o zakończeniu kariery, podjęta przez dotychczasowego kapitana Carlesa Puyola i José Manuela Pinto a także opuszczenie zespołu po zakończeniu wygasającego kontraktu przez Víctora Valdésa. W ramach transferów do zespołu dołączyli: Ivan Rakitić, Marc-André ter Stegen, Claudio Bravo, Luis Suárez, Jérémy Mathieu, Thomas Vermaelen oraz Douglas. Z zespołu rezerw awansował Jordi Masip a po roku wypożyczenia w Celcie Vigo, do zespołu wrócił Rafinha. Oprócz wspomnianych już wcześniej piłkarzy, zespół definitywnie opuścili: Cesc Fàbregas, Jonathan dos Santos, Alexis Sánchez, Isaac Cuenca, Oier Olazábal, Keirrison oraz Bojan Krkić. Na dwuletnie wypożyczenia udali się: Denis Suárez oraz Cristian Tello. Natomiast na roczne wypożyczenia odeszli: Ibrahim Afellay, Gerard Deulofeu oraz Alex Song. Nowym kapitanem zespołu został Xavi.

Przed sezonem Barcelona zdecydowała się wziąć udział w jedno-meczowym turnieju o Trofeo Colombino, w którym pokonała Recreativo Huelva 1:0. Następnie Barca rozegrała trzy mecze towarzyskie: z OGC Nice (remis 1:1), SSC Napoli (porażka 0:1) oraz z HJK Helsinki (wygrana 6:0). Na zakończenie okresu przygotowawczego Barcelona rozegrała tradycyjny, coroczny mecz o Trofeu Joan Gamper. Tym razem jej rywalem był meksykański zespół Club León. Ostatecznie Barcelona zdobyła to trofeum pokonując rywala 6:0.

Barcelona rozpoczynała sezon z dużą liczbą nowych piłkarzy. Jednak nie wszyscy mogli grać już od początku sezonu, gdyż Luis Suárez, za ogryzienie Giorgio Chielliniego na MŚ 2014, został zawieszony do 25 października, natomiast Thomas Vermaelen już na początku sezonu doznał poważnej kontuzji, wykluczającej go niemal do końca sezonu. Oficjalny sezon rozpoczął się dla Blaugrany 24 sierpnia 2014 roku, kiedy to w 1 kolejce La Ligi mierzyli się z Elche CF. Był to też oficjalny debiut Luisa Enrique w roli szkoleniowca Barcelony. Barcelona pokonała w tym meczu rywala 3:0 i zaczęła sezon od wygranej.

W Lidze Mistrzów Barcelona trafiła do grupy F razem z Paris Saint-Germain, Ajaksem Amsterdam i APOELem Nikozja. Zwycięstwa z APOELem 1:0 i 4:0, z Ajaksem 2:0 i 3:1, z PSG 3:1 oraz porażka z PSG 2:3 zapewniły podopiecznym Luisa Enrique pierwsze miejsce w grupie i pewny awans do 1/8 finału.

Na początku sezonu ligowego Barcelona nie tylko zaliczyła serię meczów bez porażki, ale także serię meczów bez straty gola. Serie te trwały przez 8 meczów ligowych, aż w 9 kolejce, 25 października 2014 roku Barcelona przegrała 1:3 z Realem Madryt, w pierwszym w sezonie El Clásico. To zapoczątkowało problemy, bo już w następnej kolejce Barcelona przegrała 0:1 z Celtą Vigo. Pod koniec 2014 roku Barcelona odzyskała jednak formę i wygrywała kolejne mecze (z wyjątkiem remisu 0:0 z Getafe CF). W 1/16 finału Pucharu Króla Barca pokonała w dwumeczu SD Huesca 12:1 (4:0 i 8:1) i awansowała do kolejnej rundy.

4 stycznia 2015 roku odbył się mecz Barcelony z Realem Sociedad. Luis Enrique zdecydował się wystawić dość rezerwowy skład, prawdopodobnie biorąc po uwagę dużą częstotliwość meczów w styczniu. Okazało się to jednak błędem, gdyż Barcelona przegrała to spotkanie 0:1 i mocno skomplikowała sobie walkę o mistrzostwo. Sprawiło to duże spekulacje na temat przyszłości trenera Luisa Enrique. Ostatecznie trener zachował stanowisko, zwolniony został jednak dyrektor sportowy Andoni Zubizarreta.

Problemy szybko minęły i Barcelona znów zaczęła wygrywać. W 1/8 finału Pucharu Króla pokonała w dwumeczu Elche CF 9:0 (5:0 i 4:0). W ćwierćfinale krajowego pucharu Duma Katalonii pokonała Atlético Madryt 4:2 w dwumeczu (1:0 i 3:2). W półfinale Blaugrana zwyciężyła w dwumeczu 6:2 z Villarrealem CF (3:1 i 3:1) i ostatecznie awansowała do swojego drugiego finału Pucharu Króla z rzędu.

W 1/8 finału Ligi Mistrzów Barcelona zmierzyła się z Manchesterem City. Ostatecznie Barca wygrała ten dwumecz 3:1 (2:1 i 1:0) i awansowała do ćwierćfinału. W ćwierćfinale Barcelona ponownie zmierzyła się ze swoim rywalem z fazy grupowej – Paris Saint-Germain. Barcelona zwyciężyła w dwumeczu 5:1 (3:1 i 2:0) i awansowała do półfinału Ligi Mistrzów.

W lidze Barcelona starała się walczyć o mistrzostwo. Jej głównym rywalem był Real Madryt. Zatem 22 marca 2015 roku odbył się kluczowy pojedynek o mistrzostwo między właśnie tymi zespołami. Tym razem zwyciężyła Barcelona 2:1 i przybliżyła się tym samym do mistrzostwa. W półfinale Ligi Mistrzów Barcelona zmierzyła się z Bayernem Monachium. Ostatecznie Blaugrana zwyciężyła w dwumeczu 5:3 (3:0 i 2:3) i awansowała do swojego pierwszego od 2011 roku finału Ligi Mistrzów.

17 maja 2015 roku Barcelona mierzyła się w lidze z Atlético Madryt. Wygrana mogła zapewnić mistrzostwo Barcelonie jeszcze przed ostatnią kolejką. Barcelona wygrała to spotkanie 1:0 po bramce Leo Messiego i zdobyła tytuł Mistrza Hiszpanii po raz 23 w historii. Ostatni mecz ligowy z Deportivo La Coruña był nie tylko okazją do świętowania mistrzostwa, ale także okazją do pożegnania kapitana Xaviego, który zdecydował się opuścić zespół wraz z końcem sezonu. 30 maja 2015 roku Barcelona po raz 27 w historii zdobyła Puchar Króla pokonując w finale Athletic Bilbao 3:1. 6 czerwca 2015 roku na Stadionie Olimpijskim w Berlinie Barca mierzyła się z Juventusem Turyn w finale Ligi Mistrzów. Barcelona wygrała ten mecz 3:1 i zdobyła Ligę Mistrzów po raz piąty w historii a więc zdobyła drugi w historii klubu tryplet.

Najlepszym strzelcem zespołu w sezonie 2014/15 został Lionel Messi, który zdobył 58 bramek w oficjalnych meczach. Był on również najlepszym strzelcem Barcy w La Lidze, jednak ostatecznie przegrał rywalizację z Cristiano Ronaldo o tytuł najlepszego strzelca ligi. Messi został również królem strzelców Ligi Mistrzów razem z Neymarem i Cristiano Ronaldo. Natomiast w Pucharze Króla, najlepszymi strzelcami zostali Neymar i Iago Aspas.

Skład

Zawodnicy powołani ze składu rezerw

Transfery

Do klubu 

Źródło:

Z klubu

Sztab szkoleniowy

Mecze

Bilans meczów oficjalnych 

Źródło:

Bilans meczów przeciwko klubom

Bilans meczów przeciwko trenerom

Statystyki piłkarzy w oficjalnych meczach

Statystyki występów i goli 

(R) – piłkarze, którzy nie byli oficjalnie w pierwszej drużynie a jedynie byli powoływani z drużyny rezerw.Źródło:

Najlepsi strzelcy

Tabele

Primera División 

||rowspan=5|

||rowspan=5|

Copa del Rey 

Finał:

Liga Mistrzów UEFA 

Grupa F:

Faza Pucharowa:

Finał:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej